Isar kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Isar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Isar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos,

Tyskland 

 Isar – flod,